Osman hace referencia a:

 Osman I, sultán y fundador del imperio otomano

 Osman II, sultán del Imperio otomano.
 Austin Osman Spare, pintor y escritor británico.
 Ertugrul Osman V, jefe la Casa imperial Osmanlí-Otomana, la cual gobernó el Imperio otomano desde 1281 hasta 1923.
 Osman III, sultán otomano.